Caterina era la figlia del duca Magnus II di Meclemburgo-Schwerin. Ha sposato il 6 luglio 1512 il duca Enrico IV di Sassonia a Freiberg. La coppia ebbe sei figli:

 Sibilla (1515-1592), sposò Francesco I di Sassonia-Lauenburg;
 Emilia (1516-1591), sposò Giorgio di Brandeburgo-Ansbach;
 Sidonia (1521-1553), sposò Eric II di Brunswick-Calenberg;
 Maurizio (1521-1553);
 Severino (1522-1533);
 Augusto (1526-1586).

Ascendenza

Voci correlate
Ritratti di Enrico il Pio e di Caterina di Macklenburg

Altri progetti 

caterina
Consorti dei sovrani di Sassonia
Margravie di Meissen